Magyar Filmdíj a legjobb zeneszerzőnek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb zeneszerzőnek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb zeneszerzőnek (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában